Паппас () — грецьке прізвище. Жіноча форма — Паппа ().

 Паппа Василь Михайлович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ерік Паппас — американський бейсболіст.
 Мілт Паппас — американський бейсболіст.
 Маноліс Паппас — грецький футболіст.
 Харілаос Паппас — грецький футболіст.

 Ірині Паппа — грецька актриса.

Грецькі прізвища